Název osobní vůz může označovat
 Automobil pro přepravu nejvýše 8 osob (osobní automobil)
 Osobní vůz (železnice) – Osobní železniční vůz
 jiný druh osobního vozu, například osobní kočár (potahové vozidlo)
 soukromý vůz (soukromý automobil), v protikladu ke služebnímu vozu a vozu veřejné dopravy
 služební vůz (služební automobil) přidělený jedné osobě